Division 1 Féminine 2017-18 sæsonen var den 44. udgave, siden ligaens etablering. Lyon var forsvarende mestre, de har vundet titlen i elleve sæsoner på rad før denne. Sæsonen startede den 3. september 2017 og sluttede den 27. maj 2018. Lyon genvandt mesterskabet.

Stillingen

Sæsonstatistik

Topscorere
Opdateret til og med 27. maj 2018.

Top assists
Opdateret indtil kampe spillet til og med den 27. maj 2018.

Referencer 

Division 1 Féminine
Fodboldsæson 2017-18